Les courvites sont des espèces d'échassiers limicoles. Les 8 ou 9 espèces de courvites
constituent, avec le pluvian fluviatile,  une sous-famille des glaréolidés, les cursoriinés (ou Cursoriinae).

Position systématique 
D’après de nombreux auteurs (dans le Handbook of Birds of the World), les glaréolidés sont subdivisés en 2 sous-familles, mais dans la classification de Sibley et Monroe, les cursoriinés sont regroupés avec les glaréolinés, les dromadinés constituant la seconde sous-famille.

Liste alphabétique des genres 
 Cursorius Latham, 1790
 Rhinoptilus Strickland, 1852 ; y compris Smutsornis Roberts, 1922

Liste des espèces 
 Courvite à double collier — Rhinoptilus africanus (Temminck, 1807) Parfois classé dans le genre Smutsornis
 Courvite à ailes bronzées — Rhinoptilus chalcopterus (Temminck, 1824) 
 Courvite à triple collier — Rhinoptilus cinctus (Heuglin, 1863)
 Courvite de Jerdon — Rhinoptilus bitorquatus (Blyth, 1848) 
 Courvite isabelle — Cursorius cursor (Latham, 1787) 
 Courvite de Somalie — Cursorius somalensis Shelley, 1885 Considéré par certains auteurs, comme une sous-espèce de Cursorius cursor
 Courvite de Burchell — Cursorius rufus Gould, 1837 
 Courvite de Temminck — Cursorius temminckii Swainson, 1822
 Courvite de Coromandel — Cursorius coromandelicus (Gmelin, 1789)

Répartition géographique 

Nom d'oiseau ambigu